La Pervaja Liga 1985 fu la 45ª edizione della seconda serie del campionato sovietico di calcio; vide la vittoria finale del .

Stagione

Novità
Il numero di squadre rimase a ventidue, con le promosse Fakel Voronež e Torpedo Kutaisi, sostituite da Paxtakor e CSKA Mosca retrocesse dalla Vysšaja Liga, mentre le neopromosse Kryl'ja Sovetov Kujbyšev, Kotayk' e Dinamo Stavropol' sostituirono le retrocesse Zarja, Tavrija e Irtyš Omsk.

Formula
Diversamente dalla passata edizione il campionato fu organizzato in una doppia fase: le ventidue partecipanti vennero divise in due raggruppamenti su base geografica. In ciascun gruppo le undici squadre si incontravano in gare di andata e ritorno, per un totale di 20 incontri per squadra; erano previsti due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. Al termine della prima fase le prime sei classificate venivano ammesse al girone promozione, mentre le restanti cinque venivano ammesse al girone salvezza. Alla seconda fase le squadre portavano i punti conquistati nella prima fase. In entrambi i gironi le squadre si incontravano in gare di andata e ritorno, per un totale di 22 incontri per squadra nel girone promozione e 18 incontri per squadra nel girone salvezza. Le prime due classificate nel girone promozione erano ammesse agli spareggi promozione con le squadre classificatesi al quindicesimo e sedicesimo posto in Vysšaja Liga per due soli posti in massima serie. Le ultime tre classificate nel girone salvezza erano ammesse agli spareggi promozione con squadre di Vtoraja Liga. Come nella massima serie era previsto un limite nel numero massimo di pareggi che generano punti per squadra: dal tredicesimo pareggio in poi, infatti, le partite finite in pari non davano punti alle squadre.

Squadre partecipanti

Prima fase

Girone Ovest

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla seconda fase per la promozione.
      Ammesso alla seconda fase per la salvezza.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Girone Est

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla seconda fase per la promozione.
      Ammesso alla seconda fase per la salvezza.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Seconda fase

Gruppo A

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso agli spareggi promozione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Lo SKA Karpaty ha scontato 1 punto di penalizzazione per aver pareggiato 13 partite, una in più del consentito per averne punteggio.
Il CSKA Mosca e lo Šinnik hanno scontato 2 punti di penalizzazione per aver pareggiato 14 partite, due in più del consentito per averne punteggio.

Risultati

Gruppo B

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso agli spareggi salvezza.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Il Paxtakor ha scontato 1 punto di penalizzazione per aver pareggiato 13 partite, una in più del consentito per averne punteggio.

Risultati

Spareggi

Spareggi per la promozione

Spareggi per la salvezza

Gruppo 1 

Legenda:
      Ammesso in Pervaja Liga 1986.
      Ammesso in Vtoraja Liga 1986.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Gruppo 2 

Legenda:
      Ammesso in Pervaja Liga 1986.
      Ammesso in Vtoraja Liga 1986.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Gruppo 3 

Legenda:
      Ammesso in Pervaja Liga 1986.
      Ammesso in Vtoraja Liga 1986.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note

Voci correlate 
 Vysšaja Liga 1985
 Kubok SSSR 1984-1985
 Kubok SSSR 1985-1986

Collegamenti esterni

Calcio nel 1985
1985